Lara Arruabarrena e Xenia Knoll erano le detentrici del titolo, ma la Arruabarrena ha deciso di non partecipare a questa edizione del torneo. Knoll ha fatto coppia con Anastasiya Komardina, perdendo nei quarti di finale da Anna Kalinskaya e Evgenia Rodina.

In finale Kiki Bertens e Johanna Larsson hanno battuto Viktorija Golubic e Nina Stojanović con il punteggio di 7-64, 4-6, [10-7].

Teste di serie 

  Kiki Bertens /  Johanna Larsson (campionesse)
  Nicole Melichar /  Anna Smith (primo turno)

<li> Viktorija Golubic /  Nina Stojanović (finale)
<li> Irina Khromacheva /  Aleksandra Krunić (primo turno)

Wildcard 

  Ylena In-Albon /  Conny Perrin (primo turno)

<li> Amra Sadiković /  Jil Teichmann (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Ladies Championship Gstaad 2017